Холопий городок — городище VIII—XIII веков. Находится в Новгородском районе Новгородской области, на территории Савинского сельского поселения, неподалёку от Новгорода, на правом берегу реки Волхов, напротив микрорайона города Кречевицы и деревни Стрелка, к западу от деревни Новониколаевское, и к северу от Хутынского монастыря. Расположено на холме с крутыми склонами в 14 км от озера Ильмень при слиянии Волхова с протокой Малый Волховец у южного берега Холопьего озера. Древнейшие слои городища относятся к периоду не позднее рубежа VIII—IX веков.

Состоял Холопий городок из городища (20х100 м, высота 5—7 метров) и примыкающего к нему селища. Холопий городок в ІХ веке имел площадь менее 1 га. В 1979 году здесь открыт клад восточных куфических монет с младшей монетой 810 года, а также клад сельхозинвентаря, бутылковидные женские подвески (в слое IX века) и др. Найденные здесь железные удила с эсовидными псалиями и зооморфными головками, инкрустированными латунными пластинами с глазками-вставками из синего стекла, имеют точные аналогии в славяно-аварских могильниках Среднего Подунавья.

В договоре 1270 года Новгорода с Ганзейским союзом городов упомянута пристань  (ср. скан. trelleborg, букв. Холопий Городок), как место последней остановки при движении вверх по Волхову перед Новгородом.

На северном берегу Холопьего озера, у реки Робейка, на холме где сейчас находится деревня Слутка в 1418 году была построена деревянная церковь Святого Николая Чудотворца, здесь существовал монастырь — Ксенофонтов Николаевский монастырь (Николаевская Ксенофонтова пустынь, Селифонтова пустынь). В «Житии преподобного Ксенофонта Робейского» связывается основание пустыни с ним, то есть XIII век, а самое раннее упоминание о монастыре в летописи Авраамки, где он назван Селифонтовой пустынью, о строительстве деревянной церкви Святого Николая Чудотворца в 1418 году, которая являлась главным храмом монастыря до XVIII века. В писцовой книге Обонежской пятины, на территории где был расположен монастырь, в 1582—1583 годах числится церковь Святого Николая Чудотворца с приделом Сретения Господня. В описи 1617 года церковь Святого Николая Чудотворца упомянута как единственная каменная церковь Селифонтовой пустыни, в 1764 году монастырь был упразднён, а церковь преобразована в приходскую.

Посол римского папы Сигизмунд Герберштейн, посещавший Новгород в 1517 и 1526 годах, записал легенду: Новгородские жёны устав от многолетнего отсутствия мужей, занятых осадой греческого города Корсуни, вышли замуж за рабов. А когда мужья вернулись, рабы попытались не пустить их в город. Новгородцы изгнали их без оружия, взяв дубинки и плётки. Тогда рабы укрылись в месте, которое называлось Холопий городок, но потерпели поражение и понесли от господ заслуженную кару.

Здесь же на мысу Холопий городок и окрестностях найдены остатки поселений позднего каменного века. Поселения располагались при впадении Малого Волховца в Волхов, в местах мелководных лиманов расположенных чуть восточнее (в сторону деревень Робейка и Новониколаевское) и южнее, у подножия холма на котором стоит ныне Хутынский монастырь. В 2006 году здесь также проводились археологические раскопки, как городища так и селища.

Указом Президента РФ от 20 февраля 1995 года № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения» в перечень внесены два археологических памятника городища:
 Городище «Холопий городок» (VIII—X века);
 «Сопка» (VIII-X века, культура псковских длинных курганов).

См. также 
 Рюриково городище

Примечания

Литература 
 Носов Е. Н., Плохов А. В. Поселение Холопий городок под Новгородом // Славяно-Русская археология. Краткие сообщения Института археологии (КСИА). Вып. 195. АН СССР. / Отв. ред. И. Кругликова М., Наука, 1989.
 Носов, Е. Н. Волховский водный путь и поселения конца I тысячелетия н. э. // КСИА. Вып. 164. Л., 1981.
 Поселения IX—X вв. в окрестностях Новгорода // Новгородский край: 123—127. Л.
 Носов Е. Н. Новгород и новгородская округа IX—X вв. в свете новейших археологических данных (к вопросу о возникновении Новгорода) // Новгородский исторический сборник. Вып. 2(12), 1984. С. 23.
 Верхняя Русь, глава из сборника «Славяне и скандинавы» / Мельникова Е. А. — М.: Прогресс, 1986
 Лебедев Г., Жвиташвили Ю. Дракон Нево: на Пути из Варяг в Греки. Археолого-навигационные исследования древних водных коммуникаций между Балтикой и Средиземноморьем. 2-е издание. — СПб.: Изд-во «Нордмед-издат», 2000. — ISBN 5-93114-016-6.

Ссылки 
 СВЯТОЙ ДЕД МОРОЗ
 Иллюстации: карта расположения
 Г. Лебедев «Из варяг в греки» под парусом и на веслах\\"Восточный путь", № 2, 1996.

Городища Новгородской области
Новгородский район
Обонежская пятина